T2 — чехословацкий трамвай, выпускавшийся с 1955 по 1962 годы заводом Českomoravská Kolben-Daněk.

Опытные экземпляры T2 испытывались в Праге в 1955 году под номерами 6001 и 6002. В 1958 году первые серийные вагоны были поставлены почти во все трамвайные сети Чехословакии. Исключением стали сети в Яблонеце из-за продолжающейся дискуссии по поводу сохранения в оном колеи 1000 мм и в Праге, для которой данные трамваи были признаны слишком широкими.

Трамваи T2 были прочнее и долговечнее своих предшественников — вагонов T1. Почти все T2 были выведены из эксплуатации в 1980-е годы, но в сети городов Либерец и Яблонец-над-Нисоу до сих пор работают два вагона, некоторые экземпляры до сих пор хранятся в музеях. В 1960-е годы некоторые вагоны T1 были переделаны в T3.

T2SU
T2SU (T2 Soviet Union ()) — модификация T2 для поставок в Советский Союз .

В частности, данная модель отличается от чехословацкого варианта меньшим количеством дверей (две вместо трёх). Советская система контроля и сбора проездной платы предусматривала посадку пассажиров исключительно в заднюю дверь для обязательного обилечивания, и средняя дверь, по мнению чиновников, открывала широкий простор для безбилетного проезда. В связи с этим T2SU более поздних поставок не имели средней двери. Достоверно известно, что в Ленинград было поставлено два трёхдверных вагона. Им присвоили номера 1001 и 1003. Вскоре их передали в г. Волжский, где они получили номера соответственно 50 и 51
Точная информация относительно более ранних поставок отсутствует. Также T2SU были оборудованы усиленными по сравнению с T2 системами обогрева.

Последние T2SU были выведены из эксплуатации в конце 1980-х годов. Всего в Советский Союз было поставлено 380 таких вагонов.

T2R 
В 1970-х и 1980-х годах 112 вагонов T2 были переделаны в T2R. Модернизация включала в себя капитальный ремонт электрооборудования и некоторые изменения в кузове трамвая. Данные действия помогли трамваям выжить в 1990-е. Два T2R были дополнительно модернизированы в начале 2000-х годов в Либереце и эксплуатировались до 17 ноября 2018 года. Также в Брно, Либереце и Остраве 4 других T2R используются в качестве служебных трамваев.

Поставки 
С 1955 по было произведено 771 экземпляров T2, которые были отправлены в различные города Чехословакии и СССР

Примечание: в списке указаны только заводские поставки, впоследствии трамваи иногда передавались в другие города — таким образом, география распространения T2 обширнее представленной здесь.

Галерея

В кино 
В фильме «Приходите завтра», Фрося Бурлакова в трамвае встречает скульптора Николая Васильевича. Данную сцену снимали в трамвае «Татра Т-2», трамвай показан снаружи, и показан салон трамвая.

В фильме "Мегрэ и неверный свидетель" (сериал, 25-я серия, 1997 г.) Tatra T2 показан в движении и в депо.

Примечания

Ссылки 
 T2 на сайте «Московский трамвай»
 T2 на сайте «Общественный транспорт Самарской области»
 T2 на сайте http://www.strassenbahnen-online.de (перевод на русский язык на сайте «Совмещённый трамвайно-троллейбусный сайт»

Трамваи ЧКД